Samba je lahko:

 ples samba
 samba (program), program za sharanjevanje po protokolu SMB
 samba (glasba), zvrst glasbe